Рядом со станцией находится автовокзал 165-я улица.

Станция открыта 24 апреля 1937 года в составе второй очереди линии Куинс-бульвара, Ай-эн-ди. Она расположена на четырёхпутном участке линии и представлена двумя боковыми платформами, обслуживающими только внешние, локальные пути. Стены на станции отделаны в оранжевых тонах, колонны покрашены в зелёный. Название станции представлено как в виде мозаик на стенах, так и в виде стандартных чёрных табличек на колоннах.

Над платформами во всю их длину расположен мезонин, на который с платформ ведёт большое количество лестниц. В этом мезонине расположены турникетные залы. Оттуда на улицу ведёт два выхода — первый приводит к перекрестку 169-й улицы с Хилсайд авеню, второй — к 168-й улице. Круглосуточно открыт только первый выход, расположенный с восточного конца платформ, второй открыт только в определённые промежутки времени. До 1990-х годов второй выход был основным и работал круглосуточно, тогда как первый был открыт для входа не всегда.

До открытия в 1988 году линии Арчер-авеню, Ай-эн-ди на станции останавливались поезда , а  работал экспрессом (кроме ночи). В те времена эта станция была наиболее загруженной из-за многочисленных проходящих рядом автобусных маршрутов и непосредственной близости автовокзала 165-я улица. Станция не справлялась с пассажиропотоком, особенно в часы пик. До 1950 года станция была конечной на линии Куинс-бульвара, Ай-эн-ди. В 1950 линия была продлена до станции Джамейка — 179-я улица.

Примечания

Ссылки 
 nycsubway.org — IND Queens Boulevard Line: 169th Street
 Station Reporter — F Train
 The Subway Nut — 169th Street Pictures 
 169th Street entrance from Google Maps Street View
 168th Street entrance from Google Maps Street View